Bibliographie der Troubadours, obra de referència sobre lírica trobadoresca publicada pel filòleg Alfred Pillet
 The Best Damn Thing, àlbum musical de la cantant canadenca Avril Lavigne
 BDT també és el codi ISO 4217 de la taka, moneda oficial de Bangladesh
 BDT també és el codi de la UCI del Bissell Development, equip ciclista dels Estats Units